Андре́й Га́лкин:
 Галкин, Андрей Алексеевич (род. 1967) — советский и российский хоккеист.
 Галкин, Андрей Фёдорович (1928—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.